Die Abkürzung ZGO steht für:

 die Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins
 die Zeitungsgruppe Ostfriesland

 
ZGO